Il doppio  del Qatar ExxonMobil Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

I campioni uscenti erano Guillermo García-López e Albert Montañés, ma soltanto García-López ha partecipato, in coppia con Rainer Schüttler, venendo eliminato al primo turno da Marco Chiudinelli e Jo-Wilfried Tsonga.
Marc López e Rafael Nadal hanno battuto in finale Daniele Bracciali e Andreas Seppi per 6-3, 7-64.

Teste di serie 

  Viktor Troicki /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  František Čermák /  Christopher Kas (quarti di finale)

  Marc López /  Rafael Nadal (campioni)
  Filip Polášek /  Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2011
ATP World Tour 2011